Tällåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tällåstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (11,5 ha)
Tällåstjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Tällåstjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (11,9 ha)
Tällåstjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (37,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn